Pārūn är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i distriktet Pārūn och provinsen Nurestan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Pārūn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pārūn är huvudsakligen mycket bergig. Pārūn ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Tōjōk,  meter över havet,  kilometer sydväst om Pārūn. Runt Pārūn är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Pārūn består i huvudsak av gräsmarker.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Nurestan (provins)